Southern River ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Southern River (Fluss), Fluss in Western Australia, Australien
 Southern River (Gemeinde), Vorort von Perth in Western Australia, Australien

Siehe auch:
 South River